Sankt Josef bzw. Heiliger Joseph steht für:

 Josef von Nazaret, Ziehvater Jesu (Gedenktag 19. März u. a.)
 Josef von Arimathäa, Jünger Jesu (31. August, 31. Juli u. a.)
 Josefstag, Josefitag, den 19. März

Sankt Josef, Sankt Joseph bzw. St. Josef/Joseph ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Sankt Josef (Weststeiermark), eine Gemeinde im Bezirk Deutschlandsberg in der Steiermark
 Sankt Josef (Gemeinde Weinitzen), Rotte in der Gemeinde Weinitzen, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

sowie:
 zahlreiche Kirchen des Hl. Josef von Nazareth, siehe Josephskirche
 Kirchen des Hl. Jüngers, siehe Josef-von-Arimathäa-Kirche
 zahlreiche Klöster, siehe Josefskloster
 einige Krankenhäuser, siehe St.-Josef-Krankenhaus
 einige Bildungsstätten, siehe Kolleg St. Josef

St. Josef bzw. St. Joseph ist auch ein Schiffsname:
 St. Josef oder St. Joseph der Achenseeschifffahrt

Siehe auch:
 Saint Joseph (englisch), Saint-Joseph (frz.), San Giuseppe (ital.), San José (span.), São José (Begriffsklärung) (port.)
 Orden des heiligen Josephs
 St. Josef am Berg, österreichische Fernsehfilmreihe (2018)